Ulrike Wax-Wörner (* 1945) ist eine deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen).

Wax-Wörner war Lehrerin an einer Realschule für die Fächer Deutsch, Geschichte und evangelische Religion sowie Studienrätin. Sie machte eine Ausbildung in Gestalt-Pädagogik, nachdem sie sich ein Jahr in Finnland zur Erwachsenenbildung beim Goethe-Institut aufhielt.

Wax-Wörner war politisch bei verschiedenen Gruppierungen aktiv, darunter die Jusos, evangelische Dritte-Welt-Gruppen, amnesty international und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Ab 1983 folgte eine Mitarbeit bei den Grünen, für die sie von 1986 bis 1990 als eine der ersten Anhänger dieser Partei im Bayerischen Landtag saß.

Weblinks
Ulrike Wax-Wörner beim Haus der Bayerischen Geschichte

Landtagsabgeordneter (Bayern)
Bündnis-90/Die-Grünen-Mitglied
Deutscher
Geboren 1945
Frau